

Persone
 Kikkawa Hiroie – daimyō giapponese
 Kikkawa Motoharu – daimyō giapponese
 Kikkawa Motonaga – daimyō giapponese
 Kikkawa Tsuneie – samurai giapponese

Altro
 Clan Kikkawa – clan del Giappone feudale